UER peut faire référence à :
 Union européenne de radio-télévision,
 Unité d'enseignement et de recherche, un ancêtre de l'unité de formation et de recherche,